Aleksandar Stanojević ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Stanojević (Fußballspieler) (* 1973), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Aleksandar Stanojević (Handballspieler) (* 1984), serbischer Handballspieler